Râul Ștevioara se poate referi la:

 Ștevioara - afluent al râului Valea de Pești
 Ștevioara - afluent al Vaserului